Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але після Вімблдону знялася раніше того самого року.

Після поразки у фіналі за рік до того, Наталі Тозья виграла титул, у фіналі перемігши кваліфаєрку Квету Грдлічкову з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Є Докич
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= С Клейнова
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Г Надьова
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Т Панова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= І Спирля
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= К Мартінес
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Й Крюгер
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= С Аппельманс
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= К Клейстерс
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= К Грдлічкова
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= С Клезель
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16={{nowrap| О Лиховцева}}
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М П'єрс| RD2-score01-1=7| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= С Клейнова
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Т Панова
| RD2-score03-1=7| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= К Мартінес| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=6| RD2-seed05=3
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= С Аппельманс| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= К Грдлічкова| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=6| RD2-seed08=7
| RD2-team08= О Лиховцева
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=4
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= М П'єрс| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=6
| RD3-team02= К Мартінес
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= С Аппельманс
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04=
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=6}}

 Нижня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= А Губер| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Смашнова
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=3
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Талая| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=7| RD1-score03-3=6| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Суґіяма
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=3
| RD1-seed05=SR
| RD1-team05= М Малеєва
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А-Г Сідо| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=6| RD1-seed09=7
| RD1-team09=
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= С Тестю
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Н Петрова
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Н Тозья| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=6| RD3-seed01=8
| RD3-team01= А Губер| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= А-Г Сідо
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=5
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Н Тозья| RD3-score04-1=7| RD3-score04-2=7| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=8
| RD4-team01= А Губер
| RD4-score01-1=7'''
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=3
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 1999 Sparkassen Cup Draw  

1999
Тур WTA 1999